Волга – най-голямата река в Европа, протичаща изцяло на територията на Русия, нейното име носят още:

 Волга (автомагистрала) — автомобилна магистрала с федерално значение M7;
 Волга (автомобил) – съветска/руска марка автомобили;
 Волга (група) — етно-електронна музикална група (Алексей Борисов, Анжела Манукян и Роман Лебедев);
 Волга (1149 Volga) – малка планета;

Спортни клубове 
 ФК Волга — футболен клуб от Нижни Новгород, Русия;
 ФК Волга — футболен клуб от Твер, Русия;
 ФК Волга — футболен клуб от Уляновск, Русия;
 ХК Волга — хокеен отбот от Уляновск, Русия.